Magnum Promontorium fou l'antic nom d'un cap a l'extrem oest de Lusitània prop de la desembocadura del riu Tajo. Correspon al modern Cap de la Roca.

Ciutats de Lusitània